Girgensohn ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Heinrich Otto Girgensohn (1796–1869), deutschbaltischer Theologe
 Dieter Girgensohn (* 1934), deutscher Mittelalterhistoriker
 Heinrich Otto Reinhold Girgensohn (1825–1888), deutschbaltischer Theologe, Generalsuperintendent von Livland  
 Herbert Girgensohn (1887–1963), evangelischer Theologe
 Joseph Girgensohn (1848–1933), deutschbaltischer Lehrer und Historiker
 Jürgen Girgensohn (1924–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Girgensohn (1875–1925), lutherischer Theologe
 Otto Gottlieb Leonhard Girgensohn (1784–1853), deutschbaltischer Arzt und Naturforscher
 Thomas Girgensohn (1898–1973), deutscher SA-Führer und paramilitärischer Aktivist